Флаги сельских поселений России.
 Волгоградская область
 Флаг Александровского сельского поселения (Жирновский район)
 Флаг Александровского сельского поселения (Иловлинский район)
 Краснодарский край
 Флаг Александровского сельского поселения (Ейский район)
 Флаг Александровского сельского поселения (Усть-Лабинский район)